«Аль-Джазира» — название футбольных клубов:
 «Аль-Джазира» — футбольный клуб из города Абу-Даби, ОАЭ.
  — футбольный клуб из города Амман, Иордания.
  — футбольный клуб из города Зувара, Ливия.
  — футбольный клуб из города Мерса-Матрух, Египет.
  — футбольный клуб из города Хасеке, Сирия.